EHF Champions League 1996-97 for mænd var den fjerde EHF Champions League-turnering for mænd. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 36 hold.

I forhold til de tre tidligere udgaver af turneringen var formatet ændret, således at gruppespillet blev udvidet fra otte til seksten hold, og samtidig indførtes kvartfinaler og semifinaler. Holdene spillede først to cup-runder (1/32- og 1/16-finaler). De seksten vindere af 1/16-finalerne gik videre til gruppespillet, der bestod af fire grupper med fire hold, hvorfra de fire vindere og fire toere gik videre til kvartfinalerne.

Turneringen blev for andet år i træk vundet af FC Barcelona fra Spanien, som i finalen over to kampe samlet vandt 61-45 over kroatiske Badel 1862 Zagreb. Det danske mesterhold, GOG, repræsenterede Danmark i turneringen og formåede at kvalificere sig til gruppespillet, hvor holdet endte på tredjepladsen i gruppe D.

Resultater

1/32-finaler

1/16-finaler

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
European Handball Federation – 1996/97 Men's Champions League  

Håndbold i 1996
Håndbold i 1997
Sæsoner i EHF Champions League